Ski de fond aux Jeux olympiques de 1972

Palmarès

Hommes

Femmes

Médailles 

1972
Épreuve aux Jeux olympiques d'hiver de 1972
Fond Jeux olympiques 1972
Ski en 1972